Loppa steht für:

 Loppa, Kommune in der Provinz Troms og Finnmark, Norwegen
 Loppa (Nunatak), Berg in Antarktika

Loppa ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Loppa (* 1947), italienischer Geistlicher, Bischof von Anagni-Alatri